Voici une liste non exhaustive des audiences des programmes diffusés sur The CW Television Network.

Audiences moyennes pour la saison 2016/2017

Audiences moyennes pour la saison 2015/2016

Audiences moyennes pour la saison 2014/2015

Audiences moyennes pour la saison 2013/2014 

Taux sur les 18-49 ans
 1 % = 1,27 million de téléspectateurs

Audiences moyennes pour la saison 2012/2013 

Taux sur les 18-49 ans
 1 % = 1,27 million de téléspectateurs

Audiences moyennes pour la saison 2011/2012 

Taux sur les 18-49 ans 
 1 % = 1,28 million de téléspectateurs

Audiences moyennes pour la saison 2010/2011 

Taux sur les 18-49 ans 
 1 % = 1,32 million de téléspectateurs

Audiences moyennes pour la saison 2009/2010

Audiences moyennes pour la saison 2008/2009

Audiences moyennes pour la saison 2007/2008

Audiences moyennes pour la saison 2006/2007

Notes et références

Articles connexes 
 The CW Television Network

CW Television Network